Die Sweden Hockey Games 1992 wurden vom 30. Januar bis 2. Februar im Ericsson Globe in Stockholm ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Sweden Hockey Games 1992 bei hokej.snt.cz

Eishockeyturnier in Schweden
Eishockeywettbewerb in Stockholm
Eishockeyveranstaltung 1992